Koste ima više značenja:
 Koste (Ankona)
 Koste (Kampobaso)
 Koste (Izernija)
 Koste (Pavija)
 Koste (Peruđa)
 Koste (Salerno)
 Koste (Torino)
 Koste (Vičenca)